Benedictus est un cantique religieux.
 Benedictus est une partie du Sanctus (sens employé en musique sacrée).
 Benedictus est un mot latin qui signifie béni ; il est de plus la forme latine du prénom Benoît.
 Édouard Bénédictus (1878-1930) est un artiste peintre, décorateur et inventeur français.
 Benedictus est un personnage de Warcraft.